X18 ou X-18 peut faire référence à :
 Contact avec d'autres métaux chauffés, d’après la classification internationale des maladies ;
 Hiller X-18, un avion de transport expérimental américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres